Мандлер, Мэндлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мандлер, Артур (1891—1971) — чехословацкий шахматный композитор.
 Мандлер, Уолтер (1922—2005) — немецкий и канадский инженер-оптик.